Jeanpierre est un patronyme, issu de deux prénoms Jean et Pierre accolés, originaire des Vosges et de l'est de la France où il est assez fréquent.

Patronyme 
 Jean-Nicolas Jeanpierre (1811-1873), né à Ventron dans le département des Vosges, le fondateur de la manufacture d'orgues Jaquot-Jeanpierre de Rambervillers ;
 Pierre Jeanpierre (1912-1958), un officier militaire supérieur français de la Légion étrangère né à Belfort ;
 Christian Jeanpierre (1934-2004), né à Ferryville aujourd'hui Menzel Bourguiba décédé à Tulle, officier militaire supérieur Français, ingénieur en bâtiment, décoré de la légion d'honneur ;
 Christian Jeanpierre (né en 1955), un journaliste sportif français né au Puy-en-Velay ;
 Sophie Jeanpierre (1969-), une karatéka française ;
 Julien Jeanpierre (né en 1980), un joueur de tennis français né à Remiremont dans le département des Vosges ;
  (1987-), un joueur de football américain des Seattle Seahawks ;
 Lisa Jeanpierre (1999-), une joueuse française de volley-ball née à Mulhouse.

Société 
 Jaquot-Jeanpierre, une entreprise vosgienne de facture d’orgue au  de Rambervillers

Voir aussi 
 le prénom Jean-Pierre
 le patronyme homophone Jean-Pierre : Thierry Jean-Pierre

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien